Mehlbach steht für:

Ein Bergwerk:
 Grube Mehlbach, ein Silber-, Blei- und Kupferbergwerk bei Weilmünster

Einen Ortsteil:
 Mehlbach, eine Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern
 Mehlbach (Kollnburg), ein Ortsteil von Kollnburg in Niederbayern

Einen Bach:
 Mehlbach (Bleidenbach), ein Zufluss des Bleidenbach (Weil)
 Saure Mehlbach, ein Zufluss des Mehlbach
 Mehlbach, ein Bach bei Rotzloch in der Schweiz